Mihai Bravu ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Mihai Bravu (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Mihai Bravu (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea
 Mihai Bravu (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Mihai Bravu (Brăila), Dorf im Kreis Brăila